Стадіон спортивного комплексу імені Анатолія Гемби в Івано-Франківську, або стадіон ІФНТУНГ — багатофункціональний стадіон у місті Івано-Франківськ. Домашня арена студентського клубу «Факел» (Івано-Франківськ).

Історія 
Стадіон ІФНГ збудований на початку 1980-х років XX століття в Івано-Франківську. Це був перший у місті стадіон, побудований радянською владою. Належить Івано-Франківському національному технічному університетові нафти й газу. У зв'язку зі зміною назви навчального закладу в 1994 році перейменований в ІФДТУНГ, а у 2001 році — на ІФНТУНГ. Зазвичай на стадіоні виступала студентська футбольна команда університету. 

У 2004 році університет створив професіональний футбольний клуб «Факел» (Івано-Франківськ), який виступав у Другій лізі чемпіонату України. У сезоні 2006/07 років клуб вийшов до Першої ліги чемпіонату України. Свої домашні поєдинки студентська команда «Факел-ІФНТУНГ» (Івано-Франківськ) грає на вище вказаному стадіоні, який вміщує 5000 глядачів.

Примітки

Джерела 
 Куйбіда І. На Прикарпатті модернізували університетський стадіон // Галицький кореспондент. — 2020. — 30 травня.

Посилання 
 Реконструкція стадіону ім. Анатолія Гемби у Івано-Франківську.
 Профіль стадіону на сайті footballfacts.ru 

Стадіони Івано-Франківська
Легкоатлетичні стадіони України
Футбольні стадіони України
Багатофункціональні стадіони України